Santa Rosa puede referirse a:

Geografía

Argentina 
 Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.
 Gran Santa Rosa, aglomerado formado en torno a Santa Rosa, La Pampa.
 Colonia Santa Rosa (desambiguación)
 Santa Rosa, localidad del partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
 Villa Santa Rosa, en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
 Barrio Santa Rosa, en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires.
 Barrio Santa Rosa, en el partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.
 Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca.
 Santa Rosa, en el departamento Tinogasta, provincia de Catamarca.
 Departamento Santa Rosa, en la provincia de Catamarca.
 Santa Rosa de Calamuchita, en el departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.
 Santa Rosa de Río Primero, en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba.
 Río Santa Rosa, en las cercanías de Santa Rosa de Calamuchita.
 Aldea Santa Rosa, en el departamento Paraná, provincia de Entre Ríos.
 Santa Rosa, capital del departamento homónimo de la provincia de Mendoza.
 Departamento Santa Rosa, en la provincia de Mendoza.
 Santa Rosa, en el departamento Rivadavia, provincia de Salta.
 Santa Rosa de los Pastos Grandes, en el departamento Los Andes de la provincia de Salta.
 Santa Rosa del Conlara, ciudad balneario del departamento Junín, provincia de San Luis.
 Santa Rosa, en el departamento Veinticinco de Mayo, provincia de San Juan.
 Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay, provincia de Santa Fe.
 Santa Rosa de Leales, en el departamento Leales, provincia de Tucumán.

Bolivia  
 Santa Rosa de Yacuma, localidad y municipio del departamento del Beni.
 Santa Rosa de la Mina, localidad del departamento de Santa Cruz.
 Santa Rosa de la Roca, localidad del departamento de Santa Cruz.
 Laguna Santa Rosa, laguna en el departamento de La Paz.

Brasil 
 Santa Rosa, ciudad del estado de Río Grande del Sur.
 Santa Rosa de Viterbo, ciudad del estado de São Paulo.

Chile 
 Santa Rosa, estación del Metro de Santiago.
 Avenida Santa Rosa, eje vial de la ciudad de Santiago.
 Santa Rosa, localidad de la comuna de Paillaco, Región de Los Ríos.
 Santa Rosa, barrio de la ciudad de Temuco.
 Santa Rosa, sector de la ciudad de Temuco.

Colombia 
 Santa Rosa de Lima, municipio del departamento de Bolívar.
 Santa Rosa, municipio del departamento de Cauca.
 Santa Rosa de Osos, municipio del departamento de Antioquia.
 Santa Rosa de Viterbo, municipio del departamento de Boyacá.
 Santa Rosa de Cabal, municipio del departamento de Risaralda.
 Santa Rosa del Sur, municipio del departamento de Bolívar.

Costa Rica 
 Hacienda Santa Rosa, lugar en Guanacaste.
 Santa Rosa de Santo Domingo, distrito del cantón de Santo Domingo, de la provincia de Heredia.

Ecuador 
 Santa Rosa, ciudad de la provincia de El Oro.
 Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia de Sucumbíos.

España 
 Santa Rosa, en Mieres, Principado de Asturias.
 Santa Rosa, en Lugo de Llanera, Principado de Asturias.

Estados Unidos 
 Santa Rosa, localidad de Arizona.
 Santa Rosa, capital del condado de Sonoma, California.
 Santa Rosa, localidad de Nuevo México.
 Santa Rosa, pueblo del condado de Cameron, Texas.

Filipinas 
 Santa Rosa de Nueva Écija, municipio de la provincia de Nueva Écija.

Guatemala 
 Santa Rosa, departamento.

Guyana 
 Santa Rosa, comunidad de la región de Barima-Waini.

Honduras 
 Santa Rosa de Copán, municipio del departamento de Copán.

México 
 Santa Rosa Tetlama, Hidalgo.
 Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.
 Santa Rosa, Sonora.
 Santa Rosa, Yucatán.
 Hacienda Santa Rosa de Lima, Yucatán.
 Barrio Santa Rosa, Nuevo León.

Nicaragua 
 Santa Rosa del Peñón, en el Departamento de León.
 Santa Rosa, barrio popular en la ciudad de Managua.

Panamá 
 Santa Rosa, corregimiento en la Provincia de Chiriquí.
 Santa Rosa, corregimiento en la Provincia de Colón.
 Santa Rosa, corregimiento en la Provincia de Panamá Oeste.

Paraguay 
 Santa Rosa de Lima, municipio y distrito en el Departamento de Misiones.
 Santa Rosa, Asunción, barrio de la ciudad de Asunción.
 Santa Rosa del Aguaray, municipio y distrito en el Departamento de San Pedro.
 Santa Rosa del Mbutuy, municipio y distrito en el Departamento de Caaguazú.
 Santa Rosa del Monday, municipio y distrito en el Departamento de Alto Paraná.

Perú

Localidades
 Santa Rosa de Olaya, localidad del distrito del Santiago de Chocorvos, en la provincia de Huaytará ubicada en el departamento de Huancavelica.
 Santa Rosa de Serjalí, localidad del distrito de Sepahua, en la provincia de Atalaya ubicada en el departamento de Ucayali.
 Santa Rosa del Yavarí, localidad del distrito del Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla ubicada en el departamento de Loreto.

Distritos
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Chiclayo en el departamento de Lambayeque;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de El Collao en el departamento de Puno;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de El Dorado en el departamento de San Martín;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Grau en el departamento de Apurímac;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Lima en el departamento de Lima;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Melgar en el departamento de Puno; 
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Pallasca en el departamento de Áncash;
 Distrito de Santa Rosa, de la provincia de Rodríguez de Mendoza en el departamento de Amazonas;
 Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, de la provincia del Marañón en el departamento de Huánuco;
 Distrito de Santa Rosa de Ocopa, de la provincia de Concepción en el departamento de Junín;
 Distrito de Santa Rosa de Quives, de la provincia de Canta en el departamento de Lima;
 Distrito de Santa Rosa de Sacco, de la provincia de Yauli en el departamento de Junín.

Vialidades
 Avenida Santa Rosa, avenida de la ciudad de Lima;
 Avenida Santa Rosa, avenida de la ciudad del Callao;
 Túnel Santa Rosa que conecta los distritos del Rímac y de San Juan de Lurigancho en Lima.

Áreas protegidas
 Bosque de protección Puquio Santa Rosa, área protegida en la provincia de Trujillo ubicada en el departamento de La Libertad.

Otros
 Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, puesto de control fronterizo peruano en la frontera con Chile.

Uruguay 
 Santa Rosa, ciudad del departamento de Canelones.
 Fortín de Santa Rosa, balneario y edificación del mismo nombre ubicadas en el departamento de Canelones.

Venezuela 
 Santa Rosa, Parroquia de la Ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.
 Santa Rosa, Castillo de la Ciudad La Asunción, Capital del Estado Nueva Esparta.

Religión

Santas 
 Rosa de Lima (Isabel Flores de Oliva, 1586-1617), mística terciaria dominica.
 Rosa de Viterbo (1234-1252), terciaria franciscana.
 Rosa Filipina Duchesne (1769-1852), religiosa francesa.
 Rosa Wang-Hoei (), mártir en China.
 Rosa Chen Kai-Tsie (), mártir en China.
 Santa Rosa (), advocación mariana

Edificios religiosos 
 Iglesia de Santa Rosa
 Santuario de Santa Rosa de Lima, templo católico en Lima (Perú).
 Monasterio de Santa Rosa de Lima (o de Santa Rosa de las Monjas), templo católico en los Barrios Altos, en Lima (Perú).
 Convento de Santa Rosa de Ocopa, centro católico en la provincia de Concepción (Perú).
 Catedral de Santa Rosa de Copán, templo católico en Santa Rosa de Copán (Honduras).
 Catedral de Santa Rosa de Lima (Carúpano), templo católico en Carúpano (Venezuela).